BKP est un code qui signifie :
 Bǎlgarska komunističeska partija (en français, Parti communiste bulgare), le parti dirigeant de la République populaire de Bulgarie, de 1946 jusqu'en 1990 ;
  ;
 .